

Botanica
Navone – nome comune di Brassica napus

Geografia
Navone – frazione del comune di Serravalle (Canton Ticino, Svizzera)
Monte Navone – montagna dei Monti Erei (Sicilia)

Persone
Navone – antica famiglia nobiliare genovese
Giuseppe Navone – scultore italiano
Luigi Navone – scultore italiano
Massimo Navone – attore e regista teatrale italiano
Pasquale Navone – scultore italiano